Seznam armad z zaporedno številko 50.

Seznam 
 50. armada (Japonski imperij)
 50. armada (Kitajska)
 50. armada (ZSSR)

 Zračne
 50. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi